Turnaround — четвёртый студийный альбом ирландской группы Westlife, вышедший в 2003 году. В Великобритании новый релиз занял 23 строчку в списке самых продаваемых альбомов 2003 года.

Об альбоме 
«Turnaround» стал последним альбомом группы в прежнем составе. Через несколько месяцев после выхода пластинки коллектив покинул Брайан МакФадден.

Список композиций 

В японское издание альбома был включен бонус-трек «Never Knew I Was Losing You». Песня «Lost In You» не вошла в международную версию альбома «Turnaround».

Синглы

Позиция в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Westlife

Альбомы Westlife